Chemische activiteit, een scheikundig begrip
 Activiteit (kernfysica), een begrip uit de kernfysica
 Activiteit (financieel), een financiële berekening
 Activiteit (proces), het leveren van een resultaat als deel van een groter proces
 Activiteit (genetica), de activiteit van een gen
 Bedrijfsactiviteit, de activiteit van een onderneming